Forum ATENA est une association loi de 1901 créée en janvier 2007 par Philippe Recouppé, Samir Koleilat, Jacques Heitzmann, Philippe Poux, Jacques Baudron, Florence de Courtenay, Gérard Peliks, Pauline Duffour, Gérard Dupin, Jean-Denis Garo..., elle se définit comme .

Forum ATENA a pour objectif d'éclairer les questions soulevées par la pénétration du numérique dans la vie sociale, économique et géopolitique.

Depuis mai 2019, la présidence est assurée par Geneviève Bouché.

Mission et moyens d'action :

 Communiquer avec sa lettre d'information ;
 Susciter les débats ;
 Mobiliser avec des événements ;
 Participer en groupes de travail avec des Ateliers ciblés.

Histoire 
En novembre 2006, des spécialistes des NTIC se réunissent dans le but de créer une association dont le but est de promouvoir les nouvelles technologies en France. Le nom choisi est « Forum ATENA » pour faire référence à la déesse de la sagesse. Le logo initial présentait un rameau d'olivier et la chouette d'Athéna, qui a été retirée depuis...

Quelques dates 
 Janvier 2010 : Conférence sur le futur de l'Internet avec Vinton Cerf, Bob Kahn et Louis Pouzin au Toit de la Grande Arche, à Paris.

Livres Blancs 

Une cinquantaine de livres blancs ont été publiés en partenariat avec de nombreux chercheurs et enseignants.

Livres 

L'action d'information a aussi conduit l'association à éditer des livres. Certains sont notamment distribués sur la plateforme d'édition lulu.com.

Le premier livre traitait du WiMAX, et fait référence comme premier livre écrit en français sur le sujet.

 Michèle Germain (dir.),  WiMAX à l'usage des communications Haut Débit, forum atena, Paris, 2009
  La Sécurité à l'usage des collectivités locales et territoriales, forum atena, Paris, 2009
 Michèle Germain (dir.), Lexique des TIC, forum atena, Paris, 2010
 Gérard Peliks (dir.),  Mythes et légendes des TIC, forum atena, Paris, 2011
 Michèle Germain (dir.) (intr. Vinton Cerf),  L’Internet à l’usage....de l’écosystème numérique de demain, forum atena, Paris, 2011
 Samir Koleilat, La Clé Sésame, forum atena, Paris, 2011

Formation 

L'association a contribué à la création de plusieurs mastères, dont celui d'intelligence économique...

Détection de projets innovants 
L'association par ses activités participe activement à la mise en avant des projets technologiques innovants, Lors de nos conférences gratuites, une à deux sociétés innovantes peuvent présenter leur innovation. L'atelier innovation participe activement à présenter l'innovation, ainsi que la newsletter mensuelle.

Articles connexes 

 Identité numérique (Internet)
Forum ATENA a organisé une après-midi de débat et de réflexion sur l'identité numérique le 11 décembre 2009 à l'EPITA.
Identifiant, carte d'identité, identité numérique, identifiant unique ou multiple, anonymat, les thèmes soulevés ne manquaient pas d'actualité. Maître Olivier Iteanu, avocat spécialisé dans le droit de l'Internet, Samir Koleilat, inventeur d'IDEFIX, puis Paul-Olivier Gibert, chargé de conformité chez AG2R et président de l'association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel, nous ont expliqué ce domaine, ses enjeux, les nécessités et aussi les dangers de l'identité numérique et de sa gestion.
British Telecom puis Oracle ont complété ces interventions, en présentant leurs approches de la gestion des identités en entreprise, donnant à notre rencontre le caractère appliqué, concret, orienté solutions qui complète si bien la partie "État de l'art" de nos conférences. Passport.net, carte d'identité virtuelle, positions de la CNIL 
 Prospective
 Société de l'information

Membres connus 
 Louis Pouzin, précurseur d'Internet avec le projet Cyclades (réseau)
 Olivier Iteanu, avocat à la Cour d'appel de Paris, président d'honneur de l'Internet Society France et auteur du premier ouvrage de droit français publié sur Internet
 Gérard Peliks, spécialiste de la sécurité informatique, auteur de "Le World-Wide Web", en 1995 chez Addison-Wesley
 Geneviève Bouché

Entreprises membres 
 Aastra
 Arkoon (département  de la société française Stormshield)
 BT Group
 Cofely Ineo
 EADS
 Oracle Corporation
 Orange Business Services
 Verizon Communications
 Acropolis Telecom
 Alma Consulting Group
 Byward
 Cogicom
 Infopromotions
 Jaito
 Juritel
 Mitel
 Natural Security
 Option Service
 PPX Conseil
 Rezocom
 Setics
 Taho!
 Verizon
 Wallix
 Websense
 Wisp-e

Écoles partenaires 
 Télécom ParisTech
 INT Evry ou Télécom École de Management
 Epita
 ISEP
 EPF - École d'ingénieurs
 Télécom Lille

Partenaires institutionnels 
 Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
 Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
 Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l'Information (ARCSI)
 Institut de Recherches Economiques et Sociales sur les Télécommunications (IREST)
 Fédération Nationale des Tiers de Confiance (FNTC)

Notes et références 

Science et société
Culture Internet
Monde socioéconomique et Internet